Cherubini ist der Familienname folgender Personen:

 Diletta Cherubini (* 2002), italienische Tennisspielerin
 Francesco Cherubini (Kardinal) (1585–1656), italienischer Kardinal
 Francesco Cherubini (Literat) (1789–1851), italienischer Sprachwissenschaftler und Schriftsteller
 Francesco Cherubini (1865–1934), römisch-katholischer Erzbischof und Diplomat des Heiligen Stuhls
 Laerzio Cherubini, italienischer Rechtsgelehrter
 Lorenzo Cherubini (* 1966), italienischer Cantautore, siehe Jovanotti
 Luigi Cherubini (1760–1842), italienischer Komponist
 Paolo Cherubini (* 1953), italienischer Paläograf

Siehe auch:
 Cherubin